Åkerblom ist der Familienname folgender Personen:
 Anne Åkerblom (* 1960), finnische Judoka
 Bengt Åkerblom (1967–1995), schwedischer Eishockeyspieler
 Bengt Waldemar Åkerblom (1901–1990), schwedischer Arzt und Wissenschaftler
 Björn Åkerblom (* 1960), schwedischer Eishockeyspieler
 Fredrik Åkerblom (1839–1901), schwedischer Autor und Reichstagsabgeordneter
 Nils Åkerblom (1895–1974), schwedischer Reiter 
 Ulf Åkerblom (* 1957), schwedischer Bobsportler